Stora Hålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hålsjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Marks kommun,  (3,86 km²)
Stora Hålsjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (15,2 ha)
Stora Hålsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (19 ha)

Se även
Hålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn